Zeedijk, een dijk op het land langs de kust
 Zeedijk (Amsterdam), een straat in Amsterdam
 Zeedijk (Utrecht), een straat en kade in Utrecht
 Zeedijk (Den Helder), een zeedijk in Den Helder
 Zeedijk (Nickerie), een zeedijk langs de Corantijnpolder in Nickerie, Suriname
 SV Zeedijk, een voetbalclub in Nieuw Nickerie, Suriname